Osoby:
 Kurt Haertel – niemiecki adwokat

Zobacz też:
 Härtel
 Hertel
 Hertl